Die Peugeot Slovak Open 2016 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. November 2016 in Bratislava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 169 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 168 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 164 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Bratislava